Chrysostomos je mužské křestní jméno. Jméno pochází z řeckého Χρυσόστομος, které se skládá ze slov „Χρυσός“ (zlatý) a „στομa“ (ústa). V českém překladu zní jako „zlatoústý“.

V jiných jazycích
 Čeština: Zlatoústý
 Řečtina: Χρυσόστομος

Osobnosti s křestním jménem Chrysostomos
 Dión z Prúsy (Δίων Χρυσόστομος), Dión Zlatoústý nebo též Dión Cocceianus (po 40 – před 120) byl řecký řečník, spisovatel, filosof a historik.
 Jan Zlatoústý (Ιωάννης ο Χρυσόστομος), byl konstantinopolský arcibiskup.

Místa
 Chrysostomos, Ikaria, město na řeckém ostrově Ikaria

Mužská jména
Mužská jména řeckého původu